Unterlochen heißen folgende geographische Objekte:

 Unterlochen (Gemeinde Lochen), südlich von Mattighofen, Ortschaft von Lochen am See, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Unterlochen (Gemeinde Schalchen), nördlich von Mattighofen, Ortschaft von Schalchen, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich